Dieudonné Closset (1819-1866), homme politique belge
 Marie Closset (1873-1952), poète belge sous le pseudonyme de Jean Dominique
 Marc Closset (né en 1974), pongiste belge
 Roger Closset (1933-2020), escrimeur français